Rhadamanthe (天猛星ワイバーンのラダマンティス, Tenmōsei Waibān no Radamantisu) est un personnage de Saint Seiya. Il est un des trois Juges des Enfers aux côtés de Minos du Griffon et Éaque du Garuda. Spectre du Wyvern, de l'Étoile Céleste Forte et Violente, Rhadamanthe est le premier juge des Enfers révélé puisqu'il apparait dès le début du chapitre Hadès dans le « Junikyu-Hen ».

Un Juge des Enfers 

Rhadamanthe est, indéniablement, un des spectres les plus puissants de l’armée d’Hadès avec Éaque et Minos. Comme il le démontre plusieurs fois au cours du chapitre Hadès, Rhadamanthe ne laisse rien au hasard quand il s’agit de s’assurer la victoire, même s’il fait parfois de mauvais choix stratégiques. Ne faisant confiance à personne et se méfiant tout particulièrement des Chevaliers d'Or renégats (Shion, Saga, Camus, et Shura), il envoie une troupe de spectres au sein du sanctuaire d’Athéna. Plus tard, quand Rhadamanthe est puni par Pandore pour cet acte de désobéissance, il ne montre pas de regrets. 

Le Spectre du Wyvern a seulement une unique technique qu’il utilise pour détruire ses adversaires : l’Éveil Maximal (Greatest Caution). Cette technique est une attaque de type vent, qu’il charge jusqu’au paroxysme de son cosmos puis qu’il déclenche en un épicentre formé par les deux paumes de ses mains. L’adversaire est alors balayé par une formidable onde de choc détruisant tout sur un très large périmètre. À savoir que cette technique est aussi utilisée via une deuxième forme où Rhadamanthe rassemble l’énergie dans ses deux poings et la relâche sous la forme d’une vague déferlante qui prend l’apparence d’une Vouivre.

Le tueur de Chevaliers d'Or 

Après que les deux renégats Masque de Mort et Aphrodite aient échoué dans leur mission face à Mû du Bélier, ils refusent de retourner dans le Monde des Morts. Se rendant au château d'Hadès, ils tuent quelques Spectres avant d'être confrontés à Rhadamanthe lui-même. Ils font appel à leurs techniques les plus redoutables mais paniquent en se rendant compte qu'elles sont totalement inefficaces face au Juge. Balayés, les deux anciens Chevaliers d'Or sont précipités dans le Puits des Âmes par le Juge des Enfers.

Plus tard — ou avant d'affronter DeathMask et Aphrodite dans l'anime —, Rhadamanthe demande audience à Pandore pour lui faire part de son inquiétude et de sa méfiance quant à la fidélité des Chevaliers d'Or renégats. Rhadamanthe souhaite envoyer de véritable Spectres au Sanctuaire afin d'assassiner Athéna. Pandore désapprouve car Hadès ne veut pas voir de Spectres tués inutilement, du moins pas avant que la Guerre Sainte n'atteigne un point décisif. 

Malgré cela, Rhadamanthe décide d'envoyer un groupe de Spectres menés par Gigant du Cyclope pour attaquer le sanctuaire. Un des fidèles Spectres de Pandore, Zelos du Crapaud, met en garde Rhadamanthe à propos de sa désobéissance. Sûr de son bon droit, celui-ci ne prête pas attention à cet avertissement.

Après la bataille du Sanctuaire, Athéna est annoncée morte, mais les Spectres envoyés au Sanctuaire par Rhadamanthe ont tous été tués. Zelos du Crapaud rappelle encore une fois à Rhadamanthe que Pandore n'appréciera pas ce fait ; le Juge réplique qu'il assumera pleinement ses responsabilités pour les pertes subies durant la bataille. Pandore torture alors Rhadamanthe et ne le pardonne finalement qu'au vu de son haut rang dans la hiérarchie de l'armée d'Hadès.

Lorsque les Chevaliers d'Or Aiolia du Lion, Mû du Bélier et Milo du Scorpion envahissent le château d'Hadès afin de trouver un chemin vers le Meikai, Rhadamanthe arrive rapidement sur place pour défendre le domaine. La bataille s'engage, à un contre trois. Malheureusement, le cosmos d'Hadès bloque celui des chevaliers, ce qui procure un avantage considérable au spectre. Ni Aiolia, ni Milo, ni Mû ne peuvent blesser le Juge, et tous trois se sacrifient en envoyant leurs dernières forces dans une ultime attaque simultanée. Mais le Greatest Caution du Juge des Enfers aura raison d'eux.

Dans la partie Meikai, le combat fil rouge qu'il livre face à Kanon montre que l'avantage du château a disparu (car les personnes pénétrant dans le royaume d'Hadès sont censées être mortes).

Rivalité 
Quand Rhadamanthe retourne dans le Monde des Morts, il découvre Kanon, le nouveau Chevalier d'Or des Gémeaux. Celui-ci défie rapidement le Juge des Enfers, qui perd peu à peu sa confiance habituelle en réalisant que Kanon est un adversaire de premier ordre (survivant notamment à l'Éveil Maximal (Greatest Caution)). Kanon piège ensuite Rhadamanthe avec une illusion, et est sur le point de le vaincre lorsqu'un groupe de Spectres apparaît soudain, interrompant le combat. Rhadamanthe, demandé par Pandore, laisse ses subordonnés face à Kanon en les avertissant de ne pas attaquer le Chevalier d'Or, bien trop puissant pour eux. Les Spectres ne tiennent pas compte de cette mise en garde et attaquent Kanon, qui les vainc rapidement par le « Galaxian Explosion ». 

Kanon et Rhadamanthe se rencontrent de nouveau un peu plus tard. Le Wyvern attaque une fois encore avec son Éveil Maximal (Greatest Caution), mais le Chevalier des Gémeaux, qui a déjà reçu l'attaque auparavant, n'est pas surpris et bloque simplement l'assaut. Rhadamanthe, de nouveau sur le point d'être vaincu, est secouru par ses deux compagnons d'armes, les Juges des Enfers Minos et Éaque. Ceux-ci attaquent Kanon à leur tour, et Minos est « à un doigt » de briser la nuque de Kanon grâce à sa technique de manipulation cosmique. Mais le Chevalier de Bronze du Phénix apparaît soudain pour porter secours à Kanon.

À l'issue du « Meikai-Hen », Rhadamanthe engage le combat contre Kanon une dernière fois. Le Chevalier des Gémeaux prouve une fois encore sa supériorité, et le Juge des Enfers ne prend l'avantage que lorsque Kanon retire volontairement son armure, afin de l'envoyer rejoindre les onze autres armures d'or face au Mur des Lamentations. Rhadamanthe pense enfin être capable de blesser mortellement son adversaire. Mais à ce moment, Kanon ne désire plus une victoire absolue et souhaite simplement faire disparaître le Juge des Enfers avec lui. Utilisant une attaque suicide, Kanon agrippe Rhadamanthe par le dos et propulse leurs deux corps dans le ciel. L'explosion Galactique les désintègrent tous les deux. Kanon et Rhadamanthe disparaissent alors sous la forme d'une étoile filante qui traverse le Ciel des Enfers. Kanon emporte donc le deuxième Juge des Enfers dans la Mort.

Surplis 

Le surplis de Rhadamanthe représente un wyvern, créature proche du dragon, issue des légendes médiévales.

Technique 

Éveil Maximal (Greatest Caution)
Greeding Roar Saint Seiya: The Lost Canvas

Voix 

En version originale, Rhadamanthe est doublé par Takehito Koyasu. Dans la version française, il est doublé par Michelangelo Marchese dans la partie Sanctuaire (Junikyû) du chapitre Hadès puis par Yann Pichon.

Notes 

Dans le manga, Rhadamanthe révèle à Mû, Milo et Aiolia la présence de la barrière protectrice qui les affaiblit. Il ne se donne pas cette peine dans l'animé et c'est Kanon qui lui rappellera avant leur premier affrontement. 

Dans l'animé, les chevaliers de Bronze affrontent le Spectre du Wyvern et Seiya tombe avec lui dans le gouffre des Enfers. Dans le manga, c'est avec le spectre Valentine de la Harpie, de l'étoile Céleste de la Lamentation, que Seiya se bat et tombe dans le gouffre.

Spectres d'Hadès

pt:Radamanthys de Wyvern